Abraham Bloemaert (1564-1651) – pittore olandese
 Adriaan Bloemaert (1609-1666) – pittore olandese
 Cornelis Bloemaert II (1603-1692) – incisore e disegnatore olandese 
 Frederik Bloemaert (1614-1690) – pittore e incisore olandese
 Hendrick Bloemaert (1601/1602-1672) – pittore e incisore olandese